Riesenschildkröte steht für:

 die Gattung Cylindraspis 
 die Galapagos-Riesenschildkröten (Chelonoidis sp.)
 die Gattung Meiolania 
 die Gattung der Seychellen-Riesenschildkröten (Aldabrachelys)
 die Grüne Meeresschildkröte (Chelonia mydas)

Siehe auch:
 die Gattung Archelon 
 die Atlasschildkröte (Colossochelys atlas)
 Bibrons Riesen-Weichschildkröte (Pelochelys)
 Jangtse-Riesenweichschildkröte (Radfetus)
 die Gattung Puentemys 
 die Gattung Stupendemys 
 die Lederschildkröte (Dermochelys coriacea) gilt als die größte lebende Schildkröte